Subdialecte del català, el català tortosí, també anomenat valencià de transició.
 Gentilici que identifica els naturals de Tortosa.
 Varietat de raïm blanc cultivat al Regne de València, Tortosí o Tortosina'''.